Ви́ктор Ю́хан Антон Кла́ссон (; ) — шведский футболист, полузащитник датского «Копенгагена» и сборной Швеции.

Является воспитанником шведского клуба «Вернаму», с 2012 по 2016 выступал за «Эльфсборг», с которым выиграл чемпионский титул и кубок Швеции. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 
Свою карьеру начинал в одноимённой команде родного городка «Вернаму». В 2011 году он помог команде выйти в Суперэттан, где по итогам сезона стал один из лучших бомбардиров турнира. В начале 2012 года перешёл в «Эльфсборг». 31 марта в матче против «Юргордена» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. 12 апреля в поединке против «Норрчёпинга» Классон забил свой первый гол за «Эльфсборг». До конца сезона принял участие ещё в 24 матчах и забил ещё 4 мяча, а его команда впервые с 2006 года выиграла чемпионский титул. 3 октября 2013 года в матче Лиги Европы против льежского «Стандарда» Виктор забил красивый гол дальним ударом с края штрафной площади.

С 2013 по 2016 Виктор был важным игроком своей команды, много забивал и помогал клубу финишировать в верхней части турнирной таблицы. В июле 2013 «Эльфсборг» дебютировал в Лиге чемпионов на правах действующего чемпиона Швеции. В первом спарринге против латвийской «Даугавы» была одержана уверенная победа с общим счётом 11:1. Классон забил три мяча. В следующем раунде команда наткнулась на «Селтик» и проиграла из-за единственного гола в Шотландии. В конечном итоге команде удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы, где она заняла третье место. В 2014 году Классон стал обладателем Кубка Швеции.

Летом 2016 года Классон мог перебраться в пражскую «Славию». Однако стороны не сошлись в цене. Также был интерес со стороны греческих и португальских клубов. Зимой 2017 года на игрока вышли российские клубы. Первым из них был ЦСКА, а 16 января в дело вступил «Краснодар».

«Краснодар» 
25 января 2017 года подписал контракт с российским клубом «Краснодар» сроком на 3,5 года, сумма трансфера составила около 2 миллионов евро. За кулисами трансфера стоял целый спектакль, который разыграл краснодарский клуб, чтобы заманить игрока в России. Сначала Классон общался со своими партнёрами по сборной Андреасом Гранквистом и Себастьяном Хольменом — оба хвалили страну и местный чемпионат. В итоге швед согласился приехать в Краснодар для ознакомления, его встретили в аэропорту и отвезли на стадион на личном вертолете президента клуба Сергея Галицкого. Подобные усилия со стороны менеджмента «Краснодара» были очень быстро вознаграждены. 16 февраля в матче Лиги Европы против турецкого «Фенербахче» Классон дебютировал за «быков». В этом же поединке он забил свой первый гол за новую команду, который в итоге оказался победным. «Краснодар» впервые в истории вышел в 1/8 Еврокубка, а Классон отбил уже половину своего трансфера. 28 февраля в поединке Кубка России против «Урала» сделал дубль. 5 марта в поединке против «Спартака» дебютировал в РФПЛ. Был признан лучшим игроком команды в феврале и марте.

На старте сезона 2017/18 «Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и остался без еврокубков. Это позволило «быкам» сосредоточиться на выступлениях в национальном чемпионате, где они в итоге заняли четвёртое место и квалифицировались напрямую в групповой этап ЛЕ. Классен провёл все 30 матчей в лиге, забил 10 голов и сделал 6 ассистов, благодаря чему попал в символическую сборную турнира и был признан лучшим игроком «Краснодара». В апреле 2018 года появился серьёзный интерес со стороны «Суонси». Валлийский клуб планировал купить игрока в случае сохранения прописки в элите, однако удержаться в АПЛ не получилось, поэтому Классон остался в «Краснодаре». Тем не менее, его агент утверждал, что у Виктора есть несколько заманчивых предложений из других чемпионатов, а сумма трансфера оценивается в 8—10 миллионов евро.

В ноябре того же года Виктор в очередной раз был признан лучшим игроком месяца в «Краснодаре». На этот раз он занёс в свой актив 2 гола и 2 голевые передачи. 27 ноября продлил контракт с клубом до 2021 года. В декабре отдал ещё две голевые передачи, а «быки» впервые в своей истории завершили осеню часть первенства на втором месте. В Лиге Европы «Краснодар» занял второе место в группе с «Севильей», а Классон забил победный гол в первом матче с «Акхисар Беледиеспором». В плей-офф «Краснодар» сначала выбил «Байер», а затем практически справился с «Валенсией», пропустив дома решающий гол на четвёртой добавленной минуте. Этот мяч стал следствием ошибки Классона, который не вынес его, а начал водиться в середине поля и потерял.

После вылета из ЛЕ последовал и провал в Кубке России, в котором «Краснодар» уступил «Ростову». Оставался только чемпионат, но и здесь было все не ладно. «Быки» никак не могли выиграть, выдав самую длинную безвыигрышную серию в истории клуба (13 матчей во всех турнирах). 31 марта она наконец-то была прервана, «Краснодар» разгромил «Анжи», 5:0, а Классон отметился голом и голевой передачей. В следующем матче против «Крыльев» он забил единственный гол с пенальти на 90-ой минуте.

5 марта 2022 года расторг контракт с клубом.

Карьера в сборной 
Выступал в сборных Швеции до 17, 19 и 21 года, проведя в общей сложности 31 матч. 18 января 2012 года в товарищеском матче против сборной Бахрейна Классон дебютировал за сборную Швеции. 23 января в поединке против сборной Катара он забил свой первый гол за национальную команду.

28 марта 2017 года в поединке против сборной Португалии Виктор сделал «дубль».

В 2018 году Классон принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Южной Кореи, Германии, Мексики, Швейцарии и Англии.

Статистика выступлений

Клубная

Сборная

Голы за сборную Швеции 

Итого: 46 матчей / 9 голов; 25 побед, 8 ничьих, 13 поражений.

Участие в турнирах 

Итого: 374 матча, 106 голов, 77 голевых передач.

Достижения

Командные 
 «Эльфсборг»
 Чемпион Швеции: 2012
 Обладатель Кубка Швеции: 2013/14

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России: № 1 — 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Svenskfotboll.se

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Вернаму»
Игроки ФК «Эльфсборг»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Копенгаген»